Александр Левшин:
 Левшин, Александр Георгиевич (1730—1740-е — 1797) — протопресвитер московского Успенского собора; брат митрополита Платона.
 Левшин, Александр Иванович (1923—2006) — советский работник нефтяной отрасли, Герой Социалистического Труда (1965).
 Левшин, Александр Константинович (1927—1978) — бригадир совхоза «Красное знамя», Герой Социалистического Труда (1966).
 Левшин, Александр Леонидович (род. 1953) — российский режиссёр, певец, музыкант и композитор, радиоведущий.